Osoby o tym nazwisku:
 Eduard Krčmář – czeski żużlowiec
 Michal Krčmář – czeski biathlonista